The Chair steht für:

 The Chair (2007), kanadischer Film von Brett Sullivan
 The Chair (2016), US-amerikanischer Horrorfilm von Chad Ferrin
 The Chair, Originaltitel von Die Professorin, US-amerikanische Fernsehserie